Etxebarria steht für:
 Etxebarria (Baskenland), einen Ort in Spanien

Etxebarría ist der Familienname folgender Personen:
 Beñat Etxebarria Urkiaga (* 1987), spanischer Fußballspieler, siehe Beñat (Fußballspieler)
 David Etxebarria (* 1973), spanischer Radrennfahrer
 Diego Martin-Etxebarria (* 1979), spanischer Dirigent
 Lucía Etxebarria (* 1966), spanische Schriftstellerin
 Unai Etxebarria (* 1972), venezolanischer Radrennfahrer